Prva liga Jugoslavije (1981/1982) była 54. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Dinamo Zagrzeb. Tytuł króla strzelców zdobył Snješko Cerin, który w barwach klubu Dinamo Zagrzeb strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1981 w piłce nożnej
1982 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku
1981 w Europie
1982 w Europie